
Lista över matchresultat i grundserien av Division I i ishockey 1974/1975. Ligan inleddes den 6 oktober 1974 och avslutades 20 februari 1975.

Matcher

Källor
Matchresultat 1974/1975

Sport i Sverige 1974
Sport i Sverige 1975
1974/1975
1974